Колохта — название нескольких географических объектов России:
 Колохта — посёлок в Кологривском районе Костромской области.
 Колохта (также Заездная) — река в Кологривском районе Костромской области, приток Унжи.
 Колохта — река в Амурской области, приток Дялтулы.